

Toponymes 
Château du diable peut faire référence au :
 Teufelsschloss (le « château du diable » en allemand), montagne dans le parc national du Nord-Est au Groenland ;
 Château du diable à Puymoyen, département de la Charente, ancienne place forte anglaise de la guerre de Cent Ans ;
 Château du diable à Cabrerets, département du Lot, château troglodytique sur la rive droite de la rivière Célé.

Autres 
 Château du diable, légende ardennaise qui se déroule au Roc la Tour,  Ardennes.